

Astronomia
31271 Nallino – asteroide della fascia principale

Orientalisti
Carlo Alfonso Nallino (Torino, 18-2-1872 – Roma, 25-7-1938), accademico arabista e islamista 
Maria Nallino (Palermo, 23-1-1908 – Roma, 8-10-1974), accademica arabista, figlia di Carlo Alfonso